

Cinéma 
 , titre anglais original du film Des monstres attaquent la ville ;
 Them (2021), série télévisée américaine.

Musique

Groupe 
 , groupe rock des années 1960.

Album 
 , titre alternatif de , album de Them sorti le  ;
 , album de  sorti le .